Высшая лига ЛМТ 2007 () — 33-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу, 16-й сезон после восстановления независимости Латвии, а также 2-й сезон под названием «Высшая лига ЛМТ» ().

Турнирная таблица 

1 «Олимп» квалифицировался, как финалист Кубка Латвии, так как обладатель Кубка — «Вентспилс» обеспечил себе место в Лиге чемпионов УЕФА.

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+10):
 04/10/2007 «Вентспилс» — «Юрмала» 10:0
 Самая крупная победа гостей (+5):
 13/08/2007 «Олимп» — «Вентспилс» 0:5
 Наибольшее число голов в одном матче (10):
 04/10/2007 «Вентспилс» — «Юрмала» 10:0

Лучшие игроки

Турнир дублирующих составов 

 «Динабург» опережает «Юрмалу» по результатам личных встреч (1:0, 5:0, 3:0, 1:7).
 «Юрмале» засчитано техническое поражение (0:3) за неявку на игру 22-го тура «Металлург» — «Юрмала» (15 сентября).
 «Даугаве» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 24-го тура «Даугава» — «Рига» (29 сентября) дисквалифицированного игрока Вадима Соловьёва.

 Лучшими главными судьями были признаны: Андрей Сипайло (Даугавпилс), Роман Лаюкс (Гулбене), Вадим Директоренко (Рига).
 Лучшими ассистентом был признан Сергей Брага (Вентспилс).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2007
 Первая лига Латвии по футболу 2007
 Вторая лига Латвии по футболу 2007

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2007
Футбол в Латвии в 2007 году